C75 ou C-75 peut désigner :

 NGC 6124, un amas ouvert dans la constellation du Scorpion, noté C75 au catalogue de Caldwell ;
 S-75 Dvina, un système de missile sol-air guidé par radar, mis en service par l'Union Soviétique ;
 Tumeur maligne d'autres glandes endocrines et structures apparentées, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres